Claude de Saint-Simon peut se référer à : 
 Claude de Rouvroy de Saint-Simon (1607-1693), , père du mémorialiste Louis de Rouvroy de Saint-Simon ;
 Claude de Rouvroy de Saint-Simon (colonel) (1752-1811), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Claude Charles de Rouvroy de Saint Simon (1695-1760), évêque de Noyon, puis de Metz ;
 Claude-Anne de Rouvroy de Saint Simon (1743-1819), général et homme politique ;
 Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825), philosophe français, fondateur du saint-simonisme.